Доходность к погашению (; общепринятое сокращение — YTM) — это доходность от вложений в облигацию при намерении покупателя удерживать эту облигацию до погашения.

Доходность к погашению рассчитывается как ставка внутренней доходности (, IRR) денежного потока по облигации. Поток платежей для дисконтной облигации — это погашение по номинальной стоимости. Поток платежей по купонной облигации состоит из купонных выплат и погашения по номиналу.

Доходность к погашению позволяет инвестору рассчитать справедливую стоимость облигации. Расчет YTM аналогичен расчету IRR.

Дисконтная облигация 

Доходность к погашению по дисконтной облигации:
,

где  — номинальная стоимость;  — цена покупки облигации;  — количество дней в году (зависит от правил);  — количество дней до погашения. Количество дней в году зависит от принятого соглашения и может быть равно 360, 365 или равно фактическому их числу (365 или 366).

Купонная облигация 

Доходность к погашению по купонной облигации при условии ежегодной выплаты определяется из уравнения:
,

где  — цена покупки облигации;  — доходность к погашению;  — номинальная стоимость;  — купонный платеж;  — количество лет до погашения. Доходность к погашению — это корень уравнения. В общем виде уравнение не всегда можно решить аналитически, поэтому на практике используются численные методы. Купонная выплата  определяется как произведение номинальной стоимости облигации на ставку по купону.

Доходность к погашению по купонной облигации при условии выплаты два раза в год определяется из уравнения:

Аналогичным образом можно записать уравнение для любого количества выплат в течение года. Для этого достаточно вместе множителя (делителя) 2 взять множитель (делитель), равный количеству выплат.

Интерпретация 
 Если купонная доходность меньше, чем YTM, тогда облигация должна продаваться с дисконтом, то есть ее текущая цена должна быть ниже номинала.
 Если купонная доходность равна YTM, то облигация должна продаваться точно по номиналу.
 Если купонная доходность больше, чем YTM, тогда облигация продаётся с премией, то есть ее текущая цена должна быть выше номинала.

См.также 
 Ставка внутренней доходности
 Стоимость облигации
 Текущая доходность

Литература

Примечания 

Финансовая математика